Facchinetti è un cognome italiano che può riferirsi a:
Facchinetti – antica famiglia nobile di Bologna
Alessandra Facchinetti – stilista italiano
Cesare Facchinetti – cardinale italiano
Cipriano Facchinetti – giornalista e uomo politico italiano
Francesco Facchinetti – musicista e presentatore radiotelevisivo italiano
Franco Facchinetti – ex cestista e allenatore di pallacanestro svizzero
Gian Paolo Facchinetti – ex calciatore italiano
Giovanni Antonio Facchinetti – cardinale italiano, poi papa col nome di Innocenzo IX
Giovanni Antonio Facchinetti de Nuce – cardinale italiano, pronipote di papa Innocenzo IX
Giuseppe Facchinetti Pulazzini – magistrato e politico italiano
Jean Facchinetti – calciatore svizzero
Mickaël Facchinetti – calciatore italo-svizzero
Paolo Facchinetti – giornalista italiano
Roby Facchinetti – musicista italiano
Simone Facchinetti – storico dell'arte e critico d'arte italiano
Walter Facchinetti – ex pugile italiano

Facchinetti può indicare anche:
Roby Facchinetti – album omonimo del tastierista dei Pooh
Istituto Statale di Istruzione Superiore Cipriano Facchinetti – scuola secondaria di secondo grado di Castellanza